Galesso è un cognome italiano diffuso soprattutto in Veneto.

Diffusione
In Italia ci sono 114 famiglie aventi il cognome Galesso, così ripartite per regione: 
 Veneto, 82
 Trentino-Alto Adige, 8
 Lombardia, 6
 Lazio, 5
 Sicilia, 4
 Piemonte, 3
 Liguria, 3
 Toscana, 2
 Friuli-Venezia Giulia, 1

Il cognome è diffuso anche in Francia e, grazie all'emigrazione italiana del XX secolo, in Brasile e Canada.

Mitologia
Galesso, fondatore dell'omonima antica città greca e figlio di Telefassa e Taso

Luoghi
Galesso, antica città greca

Note

Collegamenti esterni

Cognomi italiani